Onderdistrict in Indonesië
 Jatibarang (Brebes), een onderdistrict van het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
 Jatibarang (Indramayu), een onderdistrict van het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Jatibarang (Jatibarang), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Jatibarang (Mijen), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
Station in Indonesië
 Station Jatibarang, een spoorwegstation in de provincie West-Java